Defying Gravity pode se referir a:

 Defying Gravity (álbum de Keith Urban)
 Defying Gravity (álbum de Vinnie Moore)
 "Defying Gravity" (canção), do filme Wicked

Desambiguações de música